Galiano ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Alcalá Galiano (1789–1865), spanischer liberaler Politiker, Autor, Romanist und Hispanist
 Dionisio Alcalá Galiano (1760–1805), spanischer Kartograph und Entdecker
 Galy Galiano, kolumbianischer Musiker
 Juan Valera y Alcalá Galiano (1824–1905), spanischer Schriftsteller, Politiker und Diplomat, siehe Juan Valera
 Mateus Galiano da Costa (* 1984), angolanischer Fußballspieler
 Rino Galiano, deutscher Theaterschauspieler und Musiker